

Ботаніка 
 Калина — рід рослин (кущ або невелике дерево) родини жимолостевих.

Люди

Ім'я 
 Калина — старовинне, українське жіноче ім'я.

Прізвище 
Див. Калина (прізвище)

Музика

Колективи 
 Український народний хор «Калина»
 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина»

Пісні 
 «Одна калина» (2003) — пісня Софії Ротару, з альбому «Єдиному».
 «Калина» (2017) — пісня Альоші, з альбому «Маленький секрет».

Топоніми

Болгарія 
 Калина — село в Видинській області.
 Калина — село в Добрицькій області.

Росія 
 Калина — селище в Комишловському районі, Свердловської області.

Україна 
 Суха Калина — село в Синельниківському району Дніпропетровської області.

Інше 
 Калина (шифр) — блочний симетричний шифр.
 Калина Кантрі — еко-туристичний музей, територіальний регіон в східно-центральній Альберті, Канада.
 «Калина» — громадська організація культурно-освітянського спрямування, що об'єднує українців Республіки Карелія.
 Лада Калина — автомобіль виробництва російського автомобільного заводу ВАЗ.

Див. також 
 Червона Калина
 Каліна